Башчанската плоча () е сред първите паметници с надпис на хърватския вариант на старославянския език от около 1100 г.

История 
Плочката е открита от изследователи през 1851 г. в паважа на църквата „Света Луция“ в Юрандвор, близо до Башка на остров Кърк.

Оригиналът се съхранява в Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб от 1934 г.

Описание 
Направена е от бял варовик. Има размери 199 см ширина, 99,5 см височина и 7,5 – 9 см дебелина, тежи около 800 килограма.

Тя е именна каменна плоча: на нея е записана дарената от крал Звонимир земя на бенедиктинското абатство и игумена му. Оригинален текст:

ⰰⰸⱏ-----ⱌⰰⱄⰻⱀⰰ--ⱅⰰⰳⱁⰴⱆⱈⰰⰰⰸⱏ
ⱁⱂⰰⱅ–ⰴⱃⱏⰶⰻⱈⱝⱂⰻⱄⰰⱈⱏⱄⰵⱁⰾⰵⰴⰻⱑⱓⰶⰵ
ⰴⰰⰸⱏⰲⱏⱀⰻⰿⱃⱏⰽⱃⰰⰾⱏⱈⱃⱏⱝⱅⱏⱄⰽⱏ---
ⰴⱀⰻⱄⰲⱁⱗⰲⱏⱄⰲⰵⱅⱆⱓⰾⱆⱌⰻⱓⰻⱄⰲⰵ--
ⰿⰻⰶⱆⱂⱝⱀⱏⰴⰵⱄⰻ–ⱃⱝⰽⱃⱏⰱⱝⰲⱑⰿⱃⱝ---ⱏⰲ--
ⱌⱑⱂⱃⰱⱏⱀⰵⰱⰳⰰ–ⱏⱂⱁⱄⰾ–ⰲⰻⱀⱁⰴⰾⱑ--ⰲⰰⰲⱁ
ⱅⱁⱌⱑⰴⰰⰻⰶⰵⱅⱉⱀⱁⱃⱒⰵⰽⰾⱏⱀⰻⰻⰱⱁⰻⰱ–ⰰⱀⰾⰰⰻⰳⰵ
ⰲⰰⰼⰾⰻⱄⱅ҃ⰻⰻⱄⱅ҃ⰰⱑⰾⱆⱌⰻⱑⰰⱞⱀⱏⰴⰰⰻⰾⰵⱄⰴⱑⰶⰻⰲⰵ
ⱅⱏⱞⱉⰾⰻⰸⱝⱀⰵⰱ҃ⱁⰳⰰⰰⰸⱏⱁⱀⱝⱅⱏⰴⰱⱃⱉⰲⱜⱅⱏⰸⱏ
ⰴⱝⱈⱏⱌⱃ꙯ⱑⰽⱏⰲⱏⱄⰻⱅⰻⱄⰲⱉⰵⱓⰱⱃⱝⰰⱜⱓⱄⱏⰴⰵⰲ
ⰵⱅⰻⱓⰲⱏⰴⱀⰻⰽⱏⱀⰵⰸⰰⰽⱉⱄⱏⱞⱏⱅⱝⱉⰱⰾⰰⰾ
ⰰⱓⱋⱝⰳⱉⰲⱏⱄⱆⰽⱏⱃⱝⰻⱀⱆⰻⰱⱑⱎⰵⰲⱏⱅⱏⰾНⱜⱞ
ⱜⰽⱆⰾⱝⰲⱏⱉтⱉⱒⱍ---ⰲⰵт꙯ⱆⱓⰾⱆⱌ꙯ⱜⱓⰲⱏⰵⰾⰻНⱉ

Учените, участващи в разчитането на глаголическия текст, трябва да се справят с палеографически проблеми, както и с повредите по износената повърхност на плочата. Бранко Фучич предлага следната транслитерация на текста:

На плочата за първи път се споменава името на Хърватия, но най-старият хърватски глаголически паметник е Пломиновата плоча. Текстът от Башка се смята за „перлата на хърватския език“ и „кръщението“ на хърватската литературна култура, както и за пример за хърватския плетер.

Плочката е изобразена на аверса на банкнотата от 100 хърватски куни, емитирана през 1993 и 2002 година.

Източници 

 Fučić, Branko. Najstariji hrvatski glagoljski natpisi. // Slovo 21. Old Church Slavonic Institute, September 1971. с. 227–254
 Margetić, Lujo. O nekim osnovnim problemima Bašćanske ploče. // Croatica Christiana Periodica 31 (60). December 2007. с. 1–15

Външни препратки 
 
 
 Таблет башке, по Дарко Žubrinić
 Башчанскую печката, Матео Žagar

История на хърватския език
Старобългарски надписи
Паметници в Хърватия
Стели